Клошка () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Хорія.
 Клошка () — село в Румунії, у повіті Тулча. Входить до складу комуни Хорія.